T-Home Cup 2009 – pierwsza edycja Telekom Cup, która odbyła się w dniach 18 - 19 lipca na stadionie Veltins-Arena w Gelsenkirchen. W turnieju wzięły udział 4 zespoły.

Zawody wygrał Hamburger SV pokonując w finale VfB Stuttgart a wcześniej eliminując w półfinale Bayern Monachium. W meczu o 3 miejsce lepsi okazali się piłkarze Bayern Monachium, którzy pokonali gospodarzy turnieju FC Schalke 04.

Drużyny 
 Bayern Monachium
 Hamburger SV
 FC Schalke 04
VfB Stuttgart

Mecze turnieju

Drabinka turnieju

Półfinał 1.

Półfinał 2.

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
ZWYCIĘZCA T-HOME CUP 2009

Hamburger SV PIERWSZY TYTUŁ

Zestawienie końcowe klubów

Strzelcy bramek 
1 gol
 Sebastian Rudy (VfB Stuttgart)
 Piotr Trochowski (Hamburger SV)
 Breno (Bayern Monachium)
 Halil Altintop (Bayern Monachium)
 Collin Benjamin (Hamburger SV)
 Jonathan Pitroipa (Hamburger SV)
 Mladen Petrić (Hamburger SV)

Przypisy 

2009 w piłce nożnej